Marcus Aemilius Paullus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Aemilius Paullus (Konsul 302 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Aemilius Paullus (Konsul 255 v. Chr.), römischer Politiker